Borau ist der Name folgender Orte:

 Borau (Weißenfels), Ortsteil von Weißenfels in Deutschland
 Borau (Gemeinde) in der Provinz Huesca, Spanien

Borau ist der Familienname folgender Personen:
 Corinna Borau (* 1987), deutsche Meteorologin, Redakteurin und Fernsehmoderatorin
 Damián Iguacén Borau (1916–2020), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Cristóbal de La Laguna
 Georg Ernst von Borau genannt Kessel (1645–1703), Herr auf Bobersen sowie General-Haus- und Land-Zeugmeister
 José Luis Borau (1929–2012), spanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Schauspieler